Сергей Григорьевич Григорьев (12 (24) октября 1874, Москва — 29 августа 1931, там же) — русский советский -исследователь, , страновед,  и реформатор преподавания географии, профессор Московского университета.

Биография 
Родился  года в Москве. В 1897 году окончил естественное отделение Московского университета с дипломом I степени. В том же году был арестован по обвинению в политической неблагонадёжности, в связи с чем не был оставлен на кафедре при университете. В студенческие годы занимался под руководством профессора М. А. Мензбира.

После университета был на учительской работе. Преподавал в гимназии С. А. Арсеньевой, в Екатерининском институте. Совместно с учителями-новаторами А. С. Барковым, А. А. Крубером и С. В. Чефрановым выступает как преобразователь преподавания в России и в 1900—1904 годы создаёт вместе с ними ряд учебников и пособий по географии и методические руководства, неоднократно затем переиздававшиеся и сыгравшие большую роль в подготовке нескольких поколений учителей.

С 1909 года — приват-доцент кафедры географии Московского университета. В 1911 году вместе с группой профессоров и преподавателей ушёл из университета в знак протеста против реакционной деятельности министра просвещения Л. А. Кассо.

В 1911—1913 годы преподавал в средней школе; с 1913 года — в Московском сельскохозяйственном институте, Народном университете имени Шанявского и на Высших женских курсах.

Весной 1917 года вернулся в Московский университет на должность доцента; с 1918 года — профессор.

В советский период принимал активное участие в работе Комитета Севера при ВЦИК, Комитета по охране природы при Главнауке, Географического общества и многих других научных обществ.

Путешествия и исследования 
Побывал в центральной и южной части Русской равнины. Вёл экспедиционные исследования в Крыму и на Кавказе, Украине, на Южном Урале и Памире, Кольском полуострове и Колыме, Алтае и Зауралье, на полуострове Канин. Много путешествовал по Скандинавии, Западной Европе, Турции, Египту, Сирии.

Совершил восхождение на Везувий и Этну, изучал карстовые ландшафты Крыма и Западной Европы, озёра Северной Испании, ледники Альп, Кавказа и Средней Азии.

Сочинения 
 Курс географии внеевропейских стран. 1905; 13 изд., 1923 (соавтор).
 Курс географии Европы. 1908 (соавтор).
 Каталог наглядных пособий по географии. 1908.
 Животный мир Европейской России // Очерки географии. Ч. 2. М., [1909].
 Долины окрестностей Кисловодска // Сборник в честь семидесятилетия профессора Дмитрия Николаевича Анучина. М., 1913.
 Курс географии России. 1917 (соавтор).
 Крыша мира (Памир). 1922, 1926.
 По Северному Алтаю // Землеведение. 1924. Т. 26. Вып. 1—2.
 Шестая часть света (Антарктида). М.—Л., 1925.
 Джубга // Известия Русского географ. общества. 1926. Т. 58. Вып. 1.
 Полуостров Канин: (с двумя картами, рисунками и карточками в тексте) / С. Г. Григорьев // Труды Географического Научно-Исследовательского Института при Физико-Математическом Факультете 1-го Московского Государственного Университета. Т. 1. : МГУ, 1929.
 Вокруг Южного полюса. Изд. 3. 1937.

Известные ученики 
 Вахрамеев, Всеволод Андреевич (1912—1986)

Литература 
 
 Борзов А. Профессор С. Г. Григорьев. [Некролог] // Землеведение. 1931. Т. 33. Вып. 3-4.
 Шокальский Ю. Сергей Григорьевич Григорьев. [Некролог] // Известия Географического общества. 1932. Т. 64. Вып. 2-3.
 
 
 Ермолин Б. В. Сергей Григорьевич Григорьев: 1874—1931 / Б. В. Ермолин // Календарь знаменательных дат, 1994. — Архангельск, 1994. — С. 48—50.

Ссылки 
 
 

Географы Российской империи
Путешественники Российской империи
Педагоги Российской империи
Географы СССР
Путешественники СССР
Исследователи Арктики
Педагоги СССР
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Московских высших женских курсов
Преподаватели Московского городского народного университета
Профессора МГУ
Преподаватели гимназии Арсеньевой
Преподаватели Московского Екатерининского института благородных девиц
Авторы Энциклопедического словаря Гранат